ARCH+ steht für:
 ARCH+ Verlag GmbH mit Sitz in Aachen, Verlag der Zeitschrift Arch+
 Arch+, eine Zeitschrift für Architektur und Städtebau, hieß zwischen 2003 und 2008 archplus

ARCH